Az FK Atlantas Klaipėda egy litván labdarúgóklub, melynek székhelye Klaipėdában található.

Története
A klubot 1962-ben alapították Granitas néven, amit 1993-ban PSK Aras-ra változtattak, majd 1996-ban kapta a jelenleg is használatban lévő nevét az Atlantast, ami litvánul Atlanti-óceánt jelent. A szovjet időkben négy alkalommal nyerték meg a litván SZSZK bajnokságát (1978, 1980, 1981, 1984). A Litván Kupát két alkalommal hódították el (2001, 2002).

Litván bajnokság

Sikerlista 
 
Litván bajnokság
2. helyezett (3): 2001, 2002, 2013
3. helyezett (5): 1999, 2000, 2004, 2014, 2015
Litván Kupa
Győztes (2): 2001, 2003
Döntős (2): 2004, 2014–15
 
Litván SZSZK bajnok 
Bajnok (4): 1978, 1980, 1981, 1984
Szovjet másodosztály
Győztes (2): 1964, 1985
Litván SZSZK-kupa
Győztes (4): 1977, 1981, 1983, 1986

Nemzetközi szereplés

SK = Selejtezőkör
1SK =1. selejtezőkör
2SK= 2. selejtezőkör
1F = 1. forduló
2F = 2. forduló
bu. = Büntetők után
irg. = Idegenben rúgott góllal

Edzők
 Anatoli Szelest (September 2018–February 2019)
 Viktors Dobrecovs (February 2019-November 2019)
 Donatas Navikas

Jegyzetek

További információk 

Litván labdarúgócsapatok
1962-ben alapított labdarúgócsapatok